Fresnel steht für:
 Fresnel (Einheit), Maßeinheit
 (10111) Fresnel, Asteroid des Hauptgürtels
 Fresnel (Schiff, 1908), U-Boot der Französischen Marine der Pluviôse-Klasse

Fresnel ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Fresnel (1788–1827), französischer Physiker und Ingenieur
 Fulgence Fresnel (1795–1855), Bruder von Augustin, französischer Diplomat und Orientalist
 Jean Fresnel (* 1939), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Fresnel-Zonenplatte
 Fresnelsche Formeln
 Fresnelzone
 Fresnelsches Parallelepiped
 Fresnelscher Doppelspiegel
 Fresnelscher Biprismaversuch
 Fresnel-Arago-Gesetze
 Fresnel-Kollektor, siehe Sonnenwärmekraftwerk 
 Fresnel-Linse
 Fresnel-Prisma
 Frenelle